Gwydyon steht für:

 Gwydyon, Zauberer aus der keltischen Mythologie von Wales
 Gwydyon (Band), portugiesische Folk-Metal-Band

Gwydion steht für:

 Gwydion (Buchreihe), Kinderbuchreihe von Peter Schwindt (2006–2008)

Gwyddion steht für:

 Gwyddion, freie Software für Rastertunnelmikroskope